Lasso kan syfta på följande:

 Lasso – ett rep knutet i en snara
 Orlando di Lasso – en nederländsk kompositör (ca 1530–1594)
 Lasso (artist) – en venezuelansk sångare (född 1988)
 Lasso (ort) – en ort i Burkina Faso